Новостепановский:

 Новостепановский — хутор в Чертковском районе Ростовской области.
 Новостепановский сельский совет — входит в состав Новомосковского района Днепропетровской области Украины.

См. также 
 Степановский